Ефі́ри — термін, що в застарілому варіанті україномовної номенклатури органічних сполук об'єднував такі два класи:
 ефіри прості — етери
 ефіри складні — естери